

Geografia 
 Francia
Évry – comune dell'Essonne
Évry – comune della Yonne
Évry-Grégy-sur-Yerres – comune di Senna e Marna